Карл Этти (; , Ванген-им-Алльгой — , ) — австрийский химик немецкого происхождения.

Учился в Гёттингенском университете, затем в 1845—1846 гг. стажировался в Мюнхене в Фармацевтическом институте под руководством . В 1853 г. принял у своего отца руководство городской аптекой в Вангене и руководил ею до 1866 года, после чего решил полностью посвятить себя науке и перебрался в Вену. Некоторое время работал в лаборатории сельскохозяйственной опытной станции под руководством , где занимался, в частности, исследованием окаменелого дерева из Буковины. Затем работал в Венском политехническом институте, первоначально под руководством Г. Глазивца, а затем вместе с , изучая красители и дубильные вещества растительного происхождения.

Литература 
 
 R. Wegscheider. Karl Etti // Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, Bd. 23, No. 3, S. 910—913. 

Химики Австрии